Тищинський, жіноча форма Тищинська — прізвище. Відомі носії:
 Тищинський Олександр Амфіанович — український громадсько-політичний діяч і журналіст

 Тищинська Любов Олександрівна — українська та російська оперна і концертна співачка